Bannockburn pode ser referir a diferentes localidades:

Bannockburn (Escócia), vila da Escócia, localizada ao sul da cidade de Stirling.
Bannockburn (Illinois), vila localizada no estado de Illinois, nos Estados Unidos.
Desambiguação